Patrick Moore – (ur. 1920) brytyjski astronom
 Patrick (Paddy) Moore – (1909-1954) irlandzki piłkarz